Miejscowości w USA:
 Arpin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Arpin – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Arpin (ang. Arpin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood